Le Renard bezeichnet:

 den Reineke Fuchs in der französischen Fabel 
 die Oper Le Renard (Oper) von Igor Strawinski
 das Segelschiff Le Renard
 Le Renard, französischer Aviso von 1865

Le Renard ist des Weiteren der Familienname von:
Michel Le Renard (* um 1925), französischer Badmintonspieler